Ruthog (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Ngari in de Tibetaanse Autonome Regio
Ruthog (plaats), de hoofdplaats van het arrondissement Ruthog in Tibet
Ruthog I, persoonsnaam Namgyal Wangdü (1894/1896 - ?), een Tibetaans politicus en militair